After (Elgar), een compositie van Edward Elgar uit 1895
 After (Sammi Cheng), een muziekalbum uit 1995
 After (Ihsahn), een muziekalbum uit 2010
 After (2009), een Spaanse film uit 2009
 After (2014), een Belgische film uit 2014
 After (2019), een Amerikaanse film uit 2019